Bielschowsky – niemieckie nazwisko, mogące odnosić się do:

 Albert Bielschowsky (1847–1902) – historyk literatury
 Alfred Bielschowsky (1871–1940) – okulista
 Franz David Bielschowsky (1902–1965) – 
Louis Bielschowsky – zob. Juliusz Bielszowski
 Max Bielschowsky (1869–1940) – neurolog, neuropatolog